Dieser Artikel beschreibt die Qualifikation für die Olympischen Winterspiele 2022 im Eisschnelllauf.

Qualifikationsnormen 
Im Eisschnelllauf stehen insgesamt 166 Quotenplätze zur Verfügung. Die Zuteilung der Quotenplätze basierte auf den Resultaten der einzelnen Nationen im Eisschnelllauf-Weltcup 2021/22. Jede Nation darf maximal drei Athleten pro Geschlecht in jeder Disziplin melden. Hiervon ausgenommen waren die Läufe über 5000 m der Frauen, 10000 m der Männer sowie die Massenstarts, wo jede Nation maximal jeweils zwei Athleten melden darf. Darüber hinaus darf jede Nation insgesamt höchstens sieben Athleten pro Geschlecht entsenden. Sollte eine Nation für alle Disziplinen eines Geschlechts qualifiziert sein, so erhält sie einen achten Quotenplatz. Wenn eine Nation die maximale Anzahl an Quotenplätzen in jeder Disziplin des Geschlechts verbuchen kann, erhält sie einen neunten Quotenplatz.

Qualifikationszeiten

Maximale Quotenplätze pro Nation

Maximale Quotenplätze pro Disziplin

Übersicht 
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:85%" width="940"
! rowspan="2" align="left" width="130" |NOK
! colspan="7" |Männer
! colspan="7" |Frauen
! rowspan="2" |Gesamt
|-
!500 m
!1000 m
!1500 m
!5000 m
!10.000 m
!Massen-start
!Team-verfolgung
!500 m
!1000 m
!1500 m
!3000 m
!5000 m
!Massen-start
!Team-verfolgung
|-
| align="left" |
|
|
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|1
|-
| align="left" |
|1
|1
|
|
|
|
|
|1
|2
|2
|1
|1
|1
|X
|
|-
| align="left" |
|
|1
|2
|1
|1
|1
|
|
|
|
|
|
|1
|
|
|-
| align="left" |
|2
|2
|2
|
|
|1
|X
|2
|3
|3
|2
|1
|2
|X
|
|-
| align="left" |
|
|
|
|
|
|
|
|1
|1
|1
|
|
|
|
|
|-
| align="left" |
|
|
|
|
|
|2
|
|
|
|
|
|
|
|
|2
|-
| align="left" |
|2
|2
|2
|2
|1
|1
|
|1
|1
|2
|
|
|2
|
|
|-
| align="left" |
|1
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|-
| align="left" |
|1
|1
|1
|
|
|
|
|
|1
|1
|
|
|
|
|
|-
| align="left" |
|3
|3
|3
|2
|1
|1
|
|3
|2
|3
|2
|2
|2
|X
|
|-
| align="left" |
|2
|1
|2
|3
|2
|1
|X
|
|
|1
|1
|1
|1
|
|
|-
| align="left" |
|2
|3
|2
|1
|2
|2
|X
|3
|2
|2
|3
|2
|2
|X
|16
|-
| align="left" |
|1
|2
|2
|
|
|1
|
|1
|2
|2
|1
|
|1
|
|
|-
| align="left" |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|
|1
|-
| align="left" |
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|-
| align="left" |
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|-
| align="left" |
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|X
|3
|3
|3
|3
|2
|2
|X
|18
|-
| align="left" |
|2
|2
|3
|1
|
|2
|X
|2
|1
|2
|2
|1
|1
|X
|
|-
| align="left" |
|
|
|
|
|
|1
|
|1
|1
|
|
|
|
|
|2
|-
| align="left" |
|3
|2
|
|
|
|2
|
|2
|2
|2
|
|
|1
|X
|
|-
| align="left" |
|3
|2
|2
|3
|2
|2
|X
|3
|3
|2
|2
|1
|1
|X
|16
|-
| align="left" |
|
|
|
|
|
|
|
|1
|
|
|
|
|
|
|1
|-
| align="left" |
|
|
|
|1
|1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|1
|-
| align="left" |
|
|
|
|1
|
|1
|
|
|1
|1
|
|
|1
|
|
|-
| align="left" |
|2
|2
|2
|
|
|2
|X
|2
|2
|
|
|
|2
|
|
|-
| align="left" |
|
|
|
|
|
|
|
|1
|1
|1
|2
|1
|1
|
|
|-
| align="left" |
|2
|2
|2
|2
|
|2
|X
|2
|2
|2
|1
|
|2
|
|
|-
!Gesamt: 27 NOKs
!30
!30
!30
!20
!12
!24
!8
!30
!30
!30
!20
!12
!24
!8
!166
|}

Zeitplan

Weblinks 

 Qualifikationssystem (englisch)

Eisschnelllauf
Qualifikation